Jméno Alois Wiesner má více osob:
 Alois Wiesner starší – český knihtiskař a vydavatel
 Alois Wiesner mladší – syn Aloise Wiesnera staršího